Shiotani ist der Familienname folgender Personen:

 Shinsuke Shiotani (* 1970), japanischer Fußballspieler
 Tsukasa Shiotani (* 1988), japanischer Fußballspieler
 Yoshiko Shiotani (* 1939), japanische Politikerin